Міжнародний конгрес математиків (, ICM) — найбільша конференція, присвячена математиці; проводиться раз у 4 роки під егідою Міжнародного математичного союзу. Перший конгрес пройшов у Цюриху в 1897 році. Доповіді на конгресі діляться на пленарні (Plenary Lectures) та секційні (Invited Lectures).

Матеріали конгресу згодом публікуються у Proceedings of the International Congress of Mathematicians. У 2010 році всі томи Proceedings були оцифровані, посилання на статті з них представлені у даному списку. Також, починаючи з конгресу 1998 року, представлені посилання на наявні відеозаписи доповідей.

1897, Цюрих

1900, Париж

1904, Гейдельберг

1908, Рим

1912, Кембридж

1920, Страсбург

1924, Торонто

1928, Болонья

1932, Цюрих

1936, Осло

1950, Кембридж

1954, Амстердам

1958, Единбург

1962, Стокгольм

1966, Москва

1970, Ніцца

1974, Ванкувер

1978, Гельсінкі

1983, Варшава

1986, Берклі

1990, Кіото

1994, Цюрих

1998, Берлін

2002, Пекін

2006, Мадрид

2010, Хайдарабад

2014, Сеул

Див. також 
 Список пленарних доповідей на Європейських математичних конгресах

Примітки

Посилання та література 
 Офіційний сайт Міжнародного математичного союзу 
 

Історія математики
Математичні списки